Cordy — это серия игр, которая разрабатывалась с 2011 по 2013 годы на Silver Tree Media, а с 2018 года игры начнут разрабатываться на компании Techno.

История 
Первая игра вышла 27 июля 2011 года на iOS и Android. Корди — главный герой игры, который должен пройти 25 различных уровней в игре.

7 февраля 2013 года вышло продолжение игры под названием «Cordy 2».

В октябре 2019 года игры будут переизданы на Microsoft Windows и станут частью серии Classic STM series.

24 октября 2019 года будет издана игра «Cordy Blast» на Microsoft Windows. В 2019—2020 годах запланирован получасовой мультсериал с тем же названием специально для телеканалов «Россия-1» и «Тлум HD».

Персонажи

Игры серии

Примечания 

Игры для Android